De Afghaanse Oorlog (2001-heden)
O.E.F., voluit Oploos Eerste Filharmonisch